Чемпионат Югославии по футболу 1934/1935 () — 12-й чемпионат Югославии по футболу. Проводился после годичного перерыва, связанного с гибелью короля Александра I. В чемпионате участвовали 10 команд, во второй раз в истории титул чемпиона завоевала белградская команда БСК.

Турнирная таблица

Состав чемпионов 
 Франьо Глазер
 Предраг Радованович
 Милорад Митрович
 Властимир Петкович
 Милорад Арсениевич
 Иван Стевович
 Радивой Божич
 Бруно Кнежевич
 Александар Тирнанич
 Йошка Николич
 Славко Шурдоня
 Воин Божович
 Благое Марьянович
 Джордже Вуядинович
 Светислав Глишович
 Любиша Джорджевич
 Тренер:  Йозеф Уридил

Ссылки 
 Чемпионат Югославии по футболу

Футбол в Европе в 1934 году
Футбол в Европе в 1935 году
Чемпионат Югославии по футболу
1935 год в Югославии